Riebeck heißen

 Carl Adolf Riebeck (1821–1883), deutscher Industrieller aus Halle,
 Emil Riebeck (1853–1885), deutscher Ethnograph, Sohn von Carl Adolf Riebeck,
 Paul Riebeck (1859–1889), deutscher Industrieller, Sohn von Carl Adolf Riebeck,

Unternehmen mit Riebeck im Namen
 A. Riebeck’sche Montanwerke AG, ein ehemaliges Montanunternehmen in Halle, 1923 übernommen durch Stinnes
Orte und Plätze mit Riebeck
 Riebeckplatz in Halle (Saale)

Siehe auch: 
 Jan van Riebeeck (1619–1677), Begründer und erste Verwalter der Kapkolonie in Südafrika
 Riebeek Kasteel, Ort in Südafrika
 Riebeek West, Ort in Südafrika